Тит — многозначное понятие.

Имя 

Тит ( — честь, почёт) — мужское личное имя. В Древнем Риме (praenomen) сокращённо писалось «T.». Носители:

Правители 
 Тит Татий — легендарный царь сабинян, правитель города Куреса (современного Коррезе).
 Тит Флавий Веспасиан (более известный как Веспасиан) — римский император (69—79).
 Тит Флавий Веспасиан (более известный как Тит) — римский император (79—81).
 Тит Флавий Домициан (более известный как Домициан) — римский император (81—96).
 Тит Флавий Постумий Титиан — римский консул и политик IV века.
 Тит Мстиславич — живший в XIV веке князь карачевский и козельский.

Историки 
 Тит Ливий (59 г до н. э. — 17 г н. э.) — историк Древнего Рима, автор «Римской истории от основания города».

Христианские деятели 
 Тит (апостол от 70) — ученик апостола Павла, епископ Крита (послание к Титу).
 Тит Чудотворец — преподобный, иеромонах Студийского монастыря (IX век), 2 апреля.
 Тит-Воин — воин, память 28 августа (Печер.(Д)), 28 февраля.
 Тит Печерский — пресвитер, память 28 сентября (Печер.(Б)), 28 февраля.
 Тит (Карантзалис) (1931—2000) — епископ Александрийской православной церкви.

Фамилия 
 Тит, Том (Артур Гуд; 1853—1928) — французский журналист, писатель, популяризатор науки.
 Тит, Кхим (1896—1975) — камбоджийский государственный деятель, премьер-министр Камбоджи с апреля по июль 1956 года.

Топонимы 
 Тит — горный перевал в России на автомобильной трассе А360 «Лена».
 Тит — город и муниципалитет в Алжире, в вилайете Адрар.
  — деревня в Алжире, в вилайете Таманрассет.

Другое 
 «Послание к Титу» — послание апостола Павла Титу.
 Тит — одно из апокрифических имён благоразумного разбойника.

В культуре 
 «Тит Андроник» — трагедия Шекспира.
 «Тит» — экранизация трагедии Шекспира «Тит Андроник».
 «Милосердие Тита» — опера Моцарта об императоре Тите Флавии Веспасиане.

См. также 
  — многозначная аббревиатура
 Титушки

Примечания 

Русские мужские имена